

Musica 
 Strange – album video dei Depeche Mode del 1988
 Strange – singolo delle En Vogue del 1991
 Strange – singolo di Tori Amos del 2003
 Strange – singolo di LP del 2017

Personaggi immaginari 
 Adam Strange – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Dottor Strange – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Emily Strange – personaggio della pubblicità 
 Hugo Strange – personaggio dei fumetti della DC Comics

Persone 
 Alfred Strange (1900-1978) – calciatore inglese
 Curtis Strange (1955) – golfista statunitense
 George Strange (1880-1961) – canottiere canadese
 Glenn Strange (1899-1973) – attore statunitense
 Luther Strange (1953) – politico statunitense
 Steve Strange (1959-2015) – cantante e attore britannico
 Todd Strange (1966) – bassista statunitense

Altro 
 Barone Strange – titolo della Paria d'Inghilterra
Strange – ghiacciaio sulla costa di Lassiter, nella Terra di Palmer, Antartide
 Strange – serie televisiva britannica